Hôtel de Wangen (Marmoutier)
 Hôtel de Wangen (Saverne)

Homonymie de monument